Grubenhof ist ein Siedlungsplatzname:

 Grubenhof (Deggenhausertal), Einzelhaus im Gemeindeteil Untersiggingen, Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Grubenhof (Frankelbach), Wohnplatz der Gemeinde Frankelbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Grubenhof (Mühlingen), Wüstung im Gemeindegebiet von Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Grabenhof
 Gruberhof